El Distrito judicial de Huánuco-Pasco es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Huánuco y su competencia se extiende a la Región Huánuco con excepción de la provincia de Marañón que pertenece al distrito judicial de Ancash y la de Puerto Inca que pertenece al distrito judicial de Ucayali. Asimismo tiene competencia sobre las provincias de Pasco y Daniel Alcídes Carrión de la Región Pasco (mediante RESOLUCIÓN DE CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL N° 168-2004-CE – PJ de fecha 17 de septiembre de 2004, publicada en el Diario Oficial “EL PERUANO” el 5 de octubre del mismo año, se crea el DISTRITO JUDICIAL DE PASCO).

Fue creada por Ley N.º 8166 y se instaló el 30 de abril de 1936 bajo la presidencia de Óscar R. Benavides.

Consta de dos Salas Penales y una Sala Civil.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú